Oxley steht für:

Den Familiennamen folgender Personen:
 Alan John Oxley (1919–2011), südafrikanischer Diplomat
 Frederick Oxley, US-amerikanischer Botaniker (Algen)
 John Oxley (1785–1828), australischer Landvermesser, Entdecker und Botaniker
 Michael Oxley (1944–2016), US-amerikanischer Politiker
 Tim Rice-Oxley (* 1976), englischer Musiker, Produzent und Sänger
 Tony Oxley (* 1938), britischer Schlagzeuger

Folgende Orte:
 Oxley (Arkansas)
 Oxley (Wolverhampton)
 Oxley (New South Wales), ein Ort am Lachlan River in New South Wales, Australien
 Oxley (Victoria), eine Stadt im Nordosten von Victoria, Australien
 Oxley (Queensland), ein Vorort von Brisbane, Australien
 Oxley (Australian Capital Territory), ein Vorort von Canberra, Australien

Außerdem steht er für
 den Oxley River im äußersten Nordosten von New South Wales, Australien,
 den Oxley Highway, der durch das nördliche New South Wales, Australien führt, und
 den Oxley-Wild-Rivers-Nationalpark, ebenfalls im Nordosten von New South Wales, Australien.